Кум-Дебе () — высокогорное село Кочкорского района. Центр Кум-Дебенского аильного округа в Нарынской области Кыргызской Республики.

Население в 2009 году составляло 3 438 человек.

Жители Кара-Саз занимаются, в основном, сельским хозяйством, выращиванием картофеля.

Известные уроженцы 
 Темирова, Асипа (1909—1981) — Герой Социалистического Труда (1957). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР. Заслуженный животновод Киргизской ССР (1947).

Примечания 

Населённые пункты Нарынской области
Кочкорский район